Plaatsen in Bulgarije
Sofia (oude naam: Sredets), de Bulgaarse hoofdstad
Sredets: een wijk in Sofia
Sredets (Boergas); een stad en een gemeente in het oosten van Bulgarije, in de oblast Boergas
Sredets (Smoljan); een dorp in oblast Smoljan
Sredets (Stara Zagora); een dorp in oblast Stara Zagora